Várzea puede referirse a:

Varzea (animal), género de lagartos.
Bosque de várzea, tipo de bosque de la cuenca amazónica.

Brasil

 Várzea (barrio de Recife), barro de la ciudad de Recife, Pernambuco.
 Várzea (Paraíba), ciudad en Paraíba.
 Várzea (Rio Grande do Norte), ciudad en el Estado de Rio Grande do Norte.
 Río da Várzea, en el Estado de Rio Grande do Sul.
 Várzea Paulista, municipio de São Paulo.

Portugal

 Várzea (Amarante), freguesia en el concelho de Amarante.
 Várzea (Arouca), freguesia en el concelho de Arouca.
 Várzea (Barcelos), freguesia en el concelho de Barcelos.
 Várzea (Felgueiras), freguesia en el concelho de Felgueiras.
 Várzea (Mosteiros), aldea de Ginetes, Ponta Delgada, isla de São Miguel.
 Várzea (Santarém), freguesia en el concelho de Santarém.
 Várzea (São Pedro do Sul), freguesia en el concelho de São Pedro do Sul.
 Várzea Cova, freguesia en el concelho de Fafe.
 Várzea da Ovelha e Aliviada, freguesia en el concelho de Marco de Canaveses.
 Várzea da Serra, freguesia en el concelho de Tarouca.
 Várzea de Abrunhais, freguesia en el concelho de Lamego.
 Várzea de Meruge, freguesia en el concelho de Seia.
 Várzea de Tavares, freguesia en el concelho de Mangualde.
 Várzea de Trevões, freguesia en el concelho de São João da Pesqueira.
 Várzea do Douro, freguesia en el concelho do Marco de Canaveses.
 Várzea dos Cavaleiros, freguesia en el concelho de Sertã.